Le qualificazioni del singolare femminile della Kremlin Cup 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Kaia Kanepi (qualificata)
  Vitalija D'jačenko (primo turno)
  Jasmine Paolini (primo turno)
  Kirsten Flipkens (qualificata)

  Varvara Gračëva (qualificata)
  Tereza Martincová (ultimo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Varvara Flink (secondo turno)

Qualificate 

  Kaia Kanepi
  Jana Čepelová

  Varvara Gračëva
  Kirsten Flipkens

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2019